Potsdam peut signifier :

Géographie

Afrique du Sud 
 Potsdam, un village de Buffalo City, Eastern Cape.

Allemagne 
 Potsdam est une ville du Brandebourg en Allemagne.
 Potsdam-Mittelmark, un arrondissement rural (Kreis) du Brandenburg.
 Potsdam (Bezirk), un ancien district (Bezirk) d'Allemagne de l'Est.
 , un ancien arrondissement d'Allemagne de l'Est.
 Potsdam (région), une ancienne région (Regierungsbezirk) de Prusse.

États-Unis 
 Potsdam est une petite ville aux États-Unis, dans l'État de New York ;
 Potsdam est un village situé dans l’État de New York ;
 Potsdam est un village de l'Ohio ;
 Stuart, une petite ville de Floride, s'est appelée Potsdam de 1893 à 1895.

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 Potsdam, un village de la province de Madang.

Histoire 

 Conférence de Potsdam .

Astronomie 
 (5816) Potsdam : astéroïde.

Divers 
 Potsdam Hauptbahnhof, la principale gare du Potsdam allemand.
 Potsdamer Platz, une place au centre de Berlin.
 Potsdam, un paquebot construit en 1900 par les chantiers Blohm & Voss de Hambourg pour la Holland America Line.
 Fusil Potzdam Modèle 1723